Михаил Рогачёв:
 Рогачёв, Михаил Борисович (1952—2021) — советский историк.
 Рогачёв, Михаил Иосифович (1920—1943) — Герой Советского Союза.
 Рогачёв, Михаил Кириллович (1909—1955) — гвардии подполковник. Герой Советского Союза.
 Рогачёв, Михаил Михайлович (род. 1949) — советский и российский шашист, гроссмейстер.